Lin Ju, auch Luis Lin (* 1. September 1979 in Fujian (China)) ist ein Tischtennisspieler aus der Dominikanischen Republik, der seit 2003 international auftritt. Er nahm bisher (2016) an zehn Weltmeisterschaften und drei Olympischen Spielen teil.

Werdegang 
Lin Ju wurde 1979 in China geboren, trat aber international unter der Flagge der Dominikanischen Republik auf. Lin Ju ist Abwehrspieler. Vordere Plätze gelangen ihm bei Turnieren des amerikanischen Kontinents. So gewann er bei den Panamerikanischen Spielen, an denen er 2003, 2007 und 2011 teilnahm, insgesamt zwei Goldmedaillen im Einzel sowohl jeweils eine Bronzemedaille im Einzel und Doppel. Bei Lateinamerikanischen Meisterschaften war er von 2005 bis 2008 vertreten. Einmal Gold im Einzel, dreimal Gold im Mixed sowie zweimal Silber im Einzel waren die Ausbeute.

Von 2003 bis 2014 nahm Lin Ju an zehn Weltmeisterschaften teil, kam dabei jedoch nie in die Nähe von Medaillenrängen.

2004 qualifizierte sich Lin Ju erstmals für die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Er trat nur im Einzel an und erreichte hier nach Siegen über Ryo Yuzawa (Japan), Alexei Smirnow (Russland) und Jean-Michel Saive (Belgien) die Runde der letzten 16, wo er gegen den Chinesen und späteren Silbermedaillengewinner Wang Hao ausschied. Bei den zwei nächsten Olympischen Spielen war er erneut nur im Einzel spielberechtigt, wo er jeweils nur die erste Runde überstand. 2008 gewann er gegen Tiago Apolónia (Portugal) und verlor gegen Adrian Crișan (Rumänien), 2012 setzte er sich gegen Kim Song-nam (Nordkorea) durch, nicht aber gegen Marcos Freitas (Portugal).

Im Februar 2006 belegte er in der ITTF-Weltrangliste Platz 39.

Zeitweise spielte Lin Ju auch in der deutschen Bundesliga. In der Saison 2001/02 war er beim SV Plüderhausen aktiv, ebenso in der Saison 2005/06, als die Mannschaft Meister der 2. Bundesliga Süd wurde. 2006 wanderte er nach Frankreich ab.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
  (abgerufen am 17. Oktober 2016)
  (abgerufen am 17. Oktober 2016)
  (abgerufen am 17. Oktober 2016)

Tischtennisspieler (Dominikanische Republik)
Panamerikaspielesieger (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Dominikanische Republik)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer an den Panamerikanischen Spielen (Dominikanische Republik)
Dominikaner (Staatsangehöriger)
Geboren 1979
Mann
Tischtennisspieler (SV Plüderhausen)